Boa Constructor – międzyplatformowe zintegrowane środowisko programistyczne dla języka Python, korzystające z pakietu wxPython. 

Środowisko to umożliwia wizualne tworzenie ramek, zawiera inspektor obiektów, debuger oraz generator dokumentacji. Oferuje także obsługę serwera aplikacji Zope.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Boa Constructor

Python
Generatory dokumentacji

en:Comparison of integrated development environments#Python